Цинцабадзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Цинцабадзе, Григорий Дмитриевич (1879—1938) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).
 Цинцабадзе, Григорий Наевич (годы жизни неизвестны) — 1-й секретарь Аджарского областного комитета КП(б) — КП Грузии (12.7.1952 — 5.1953), с 10.1953 — заместитель министра промышленности продовольственных товаров Грузинской ССР